Szellem a házban,  E. M. Forster regénye (1910)
Szellem a házban, 1992-es brit film